Le elezioni comunali in Liguria del 2011 si tennero il 15-16 maggio.

Savona

Savona 

Liguria
2011